Ла-Шез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Ла-Шез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор